Черниговский учебно-научный институт экономики — учебно-научный институт национального университета «Черниговская политехника» и высшее учебное заведение в городе Чернигов.

История 
Исходя из предложения Черниговского областного совета народных депутатов, 19 сентября 1994 год на базе «Черниговского института региональной экономики и управления» был создан «Черниговский государственный институт экономики и управления», согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 19.09.1994 № 641 («Про створення Чернігівського державного інституту економіки і управління») Учебному заведению было передано помещение по адресу Пролетарская улица дом № 4.

Главы института: 
 кандидат технических наук Суховирский Борис Иванович (1994—2002), 
 доктор технических наук, профессор Боровый Валентин Александрович (2002—2007), 
 доктор экономических наук, профессор Каленюк Ирина Сергеевна (2008—2013), 
 доктор технических наук, профессор Казимир Владимир Викторович (2013—2014)

Институт располагался по адресу Стрелецкая улица, 1/5.

В 2014 году институт вошёл в состав Черниговского национального технологического университета (ныне национального университета «Черниговская политехника»), согласно приказам Министрества образования и науки Украины от 5.02.2014 № 103 и от 23.04.2014 № 510.

2 июля 2019 года был создан учебно-научный институт экономики путём объединения учётно-экономического и финансово-экономического факультетов Черниговского национального технологического университета.

Описание 
Институт осуществляет подготовку на дневной и заочной формах обучения по образовательно-квалификационным уровням бакалавр и магистр. Готовят специалистов уровня бакалавр по 5 специальностям: философия, экономика, учёт и налогообложение, финансы, банковское дело и страхование, маркетинг; уровня магистр по 4 специальностям: экономика, учёт и налогообложение, финансы, банковское дело и страхование, маркетинг.  

Структура института:
 Кафедра экономики, учёта и налогообложения 
 Кафедра финансов, банковского дела и страхования
 Кафедра философии и общественных наук
 Кафедра маркетинга, PR-технологий и логистики

Примечания

Источники 
 Официальный сайт

Высшие учебные заведения Чернигова